Гранха Санта Ана има више значења:

 Гранха Санта Ана (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Ана, Галеасзи (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Ана (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику